Рогозін — російське прізвище. Жіноча форма — Рогозіна. Рід (множина) — Рогозіни. Має варіанти написання через помилки у записуванні, що називається «на слух»: Рагозін, Рогозін, Рагозин, Рогозин.

Відомі носії:
 Рогозін Георгій Георгійович (*1942-) — кандидат юридичних наук, генерал-майор ФСБ у відставці, професор.
 Рогозін Дмитро Олегович (*1963-) — російський політик.
 Рогозін Олег Костянтинович — радянський організатор оборонної промисловості, генерал-лейтенант, заступник начальника служби озброєння Міністерства оборони СРСР, професор, доктор технічних наук.
 Рогозін Олексій Дмитрович — російський громадський діяч, підприємець, співзасновник Молодіжної громадської палати, фахівець в області інформаційної політики, публічної дипломатії, а також стрілецької зброї. Член Експертної ради Комітету Державної Думи з безпеки, директор з розвитку групи компаній «Промтехнології».
 Рогозін Йосип Олександрович (1878—†1930-ті) — григоріанський та «оновленський» єпископ відомий як Іоасаф Рогозін.

Див. також 
 Рогозіни (Рагозіни) — старовинний російський дворянський рід, «висхідний родовід» до першої половини XVI століття.

Топоніми 
 Рогозіна — село у Добрицькій області Болгарії.
 Рогозін — хутір Ахтубінського району Астраханської області Російської Федерації.

Російські прізвища